Scottish Football Association Challenge Cup 1884–85 var den 12. udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 13. september 1884, og turneringen blev afsluttet den 28. februar 1885, hvor Renton FC vandt finalenomkampen over Vale of Leven FC med 3-1, efter at den egentlige finale en uge tidligere var endt 0-0. Sejren var Renton FC's første i turneringens historie.

Resultater

Renton FC's vej til sejren

Første runde 

Central FC, Dean Park FC, Heart of Midlothian FC og Maybole FC var oversiddere i første runde og gik derfor videre til anden runde uden kamp.

Anden runde 

Cartvale FC, Hamilton Academical FC, Morton FC, Partick FC, St Bernard's FC og Vale of Nith FC var oversiddere i anden runde og gik derfor videre til tredje runde uden kamp.

Tredje runde 

Annbank FC var oversidder i tredje runde og gik derfor videre til fjerde runde uden kamp.

Fjerde runde

Ottendedelsfinaler 

Battlefield FC, Rangers FC, Renton FC, Thornliebank FC og Vale of Leven FC var oversiddere i ottendedelsfinalerne og gik derfor videre til kvartfinalerne uden kamp.

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1884-85 
 RSSSF – Scotland Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96 
 IFFHS: Scottish Cup 1884–85 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1884/85 (1. kamp) 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1884/85 (2. kamp)

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1884
Fodbold i 1885